Финал Кубка Испании по футболу 2018 года — 115-й финальный матч Кубка Испании, в котором встретились «Севилья» для которой этот финал стал 9-им, и «Барселона», принимавшая участие уже в 41-й раз. Матч состоялся 21 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано», победу одержали «Каталонцы» с разгромным счетом 5:0, выиграв этот трофей в 30-й раз.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания 

2018
Матчи ФК «Севилья»
Матчи ФК «Барселона»
События 21 апреля
Апрель 2018 года
Спортивные соревнования в Мадриде
Футбол в Европе в 2018 году
Спорт в Испании в 2018 году